Нічийна земля — територія між системою траншей чи укріплень двох сторін-учасниць війни.
 Terra nullius (з ) — термін в міжнародному праві для території, яка не знаходиться під суверенітетом будь-якої держави або якщо держава відмовилася від прав на дану територію.

Інше 
 Нічия земля (фільм, 2001) — військова драма 2001 року режисера Даніса Тановича про події Боснійської війни.
 Нічийні Землі — географічний об'єкт у вигаданому світі Дж. Р. Р. Толкіна.